Suai steht für:

 Suai, eine Stadt in Osttimor
 Suai Loro, ein Suco in Osttimor
 Suai (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Suai (Malaka Tengah), ein Dorf im indonesischen Westtimor